Le lait équin peut faire référence à :
 le lait de jument ;
 le lait d'ânesse.